Zygmunt Kurnatowski (1778–1858) – polski wojskowy i polityk, generał dywizji armii Królestwa Polskiego
 Zygmunt Kurnatowski (1858–1936) – polski ziemianin i działacz gospodarczy
 Zygmunt Kurnatowski-Mielżyński (1909–1940) – polski ziemianin i wojskowy